Иванов, Филипп:
 Иванов, Филипп Андреевич (род. 1990) — белорусский футболист.
 Иванов, Филипп Антонович (1871—1957) — русский предприниматель.
 Иванов, Филипп Сергеевич (1899—1969) — советский военно-морской деятель, командующий Черноморским флотом.